Азербайджано-британские отношения — отношения между Азербайджанской Республикой и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии в политической, экономической и иных сферах.

Обе страны являются полноправными членами Совета Европы и Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

История 

Первые азербайджано-британские отношения возникли в конце XIX-начале XX века, в годы нахождения Азербайджана в составе царской России. В первые годы XX века британскими компаниями в азербайджанские нефтяные предприятия было инвестировано 60 миллионов рублей. В 1904 году 47% потребностей Великобритании в керосине было покрыто за счет поставок из Азербайджана. 

Британская компания «Vickers Limited» стала первой компанией, которая получила лицензию на производство технического оборудования для крекинговой установки.

18 января 1920 года из Багдада в Баку была направлена британская экспедиция в целях захвата ценных нефтяных месторождений.  Британскими войсками командовал генерал Лионель Денстервиль, который прибыл в Баку в августе 1918 года. После битвы за Баку Денстервиль отправился в Персию в сентябре того же года. Его войска оставались в Баку до 1920 года, момента, как наступление большевистских сил сделало невозможным их присутствие. 

В этот период де-факто существование дипломатических отношений между Азербайджанской Демократической Республикой и Британской империей осуществлялось через Верховного комиссара Великобритании на Кавказе, который находился в Тбилиси.

Дипломатические отношения 
Великобритания признала независимость Азербайджана 31 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 11 марта 1992 года. 

Посольство Великобритании в Азербайджане открыто в сентябре 1992 года. Посольство Азербайджана в Великобритании открыто в январе 1994 года.

С 7 марта 1997 года в парламенте Азербайджана действует двусторонняя рабочая группа по отношениям с Великобританией. Руководитель группы — Солтан Мамедов.

С 2014 года в парламенте Великобритании действует рабочая группа по отношениям с Азербайджаном.

Торговый посланник Великобритании в Азербайджане — баронесса Эмма Николсон.

Договорно-правовая база 
Между странами заключено 26 договоров, в том числе:
 Соглашение о сотрудничестве в сферах образования, науки и культуры от 23 февраля 1994 года

Двусторонние визиты 
Первый официальный визит президента Азербайджана Гейдара Алиева в Великобританию состоялся 22-25 февраля 1994 года. Проведены переговоры с премьер-министром Джоном Мейджором и министром иностранных дел Дугласом Хёрдом. В ходе первого визита подписана Cовместная декларация о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Великобританией.

Второй официальный визит Гейдара Алиева в Великобританию состоялся 19-24 июля 1998 года. 21 июля 1998 года Гейдаром Алиевым и премьер-министром Соединенного королевства Тони Блэром была подписана совместная Декларация.

3-5 июня 2002 года в Баку прибыл с визитом министр промышленности и энергетики Британии Брайан Уилсон с целью участия в традиционной ежегодной выставке «Нефть-Газ 2002».

После избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана в декабре 2004 года состоялся его визит в Великобританию. В ходе встречи с британским премьер-министром подтверждена Декларация о дружеских отношениях и партнерстве, подписанная в 1998 году. Также в качестве основы для двусторонних отношений было принято совместное коммюнике.

7 мая 2008 года государственный министр по европейским делам министерства Великобритании прибыл в Азербайджан с визитом.

12-13 июля 2009 года президент Ильхам Алиев совершил очередной визит в Великобританию, где состоялась встреча с Гордоном Брауном. Г. Браун положительно оценил расширение связей Азербайджана с Европейским Союзом.

3 сентября 2013 года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил визит в Лондон и встретился с министром иностранных дел Великобритании Уильям Хейгом.

Экономические отношения 
Великобритания является одним из крупнейших зарубежных инвесторов в Азербайджане. 

28 ноября 1995 года создан азербайджано-британский торгово-промышленный совет.

С марта 2015 года действует межправительственная комиссия по экономическим вопросам. 

В мае 2021 года создана азербайджано-британская торговая палата.

В Азербайджане действует более 600 компаний Великобритании.

Нефтегазовая отрасль 
В сентябре 1992 года на фоне роста заинтересованности западных нефтяных компаний в энергоресурсах Каспийского моря в качестве консультанта западных промышленных компаний по вопросам геополитики и по приглашению президента страны Абульфаза Эльчибея Баку посетила Маргарет Тэтчер. Здесь она встретилась с президентом Азербайджана и приняла участие в подписании соглашения о проведении оценочных разработок месторождений Чираг и Шах-Дениз между Правительством Азербайджана и компаниями — английской British Petroleum и норвежской Statoil.

«Контракт века» 

20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» в Баку было заключено соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений «Азери», «Чыраг», «Гюнешли», которое ввиду его значимости получило название «Контракт века». Соглашение составлено на 400 страницах и 4 языках. В контракте представлены две британские компании - BP и Ramco.

BP 

Компания является одной из крупнейших, работающих в нефтегазовом комплексе Азербайджана. Работы осуществляется через дочернюю компанию «BP Azerbaijan».

Новый «Контракт века» 
14 сентября 2017 года Азербайджан подписал новое соглашение с 11 международными компаниями между SOCAR (государственная нефтяная компания) и BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU, ONGC Videsh по эксплуатации трех морских нефтяных месторождений - Азери, Чираг и Гюнешли. Контракт заключен до 2050 года (предыдущая сделка была заключена до 2024 года).

14 сентября 2017 года также состоялась встреча президента Азербайджана с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом. Было обсуждено подписание нового «Контракта века», а также дальнейшее развитие британско-азербайджанских отношений."Я думаю, что это действительно очень хорошие новости для Азербайджана и Великобритании. Это невероятный контракт, который внесет значительный вклад в экономику Азербайджана. У нас был "Контракт века", сейчас же мы получили "Контракт нового века". Он олицетворяет близость Азербайджана и Великобритании. Я горжусь тем, что это соглашение подписано между Госнефтекомпанией Азербайджана и ВР" – сказал британский министр Алан Дункан.Доля азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в АЧГ после данных соглашений составила 25% вместо 11,6%.

Товарооборот (тыс. долл) 

Структура экспорта Великобритании: технологии, инженерное оборудование, нефтяная техника.

В области культуры

Британский Совет 
Британский Совет - основная организация, которая налаживает научно-культурные связи Великобритании с зарубежными странами. Британский Совет является основным посредником Англии между двумя странами в сфере образования, науки и культуры.

С 2016 по 2019 год Советом была реализована программа English Clubs. С 2019 по 2022 год действовала программа Learning Hubs по изучению английского языка. Программа охватила 8 000 школьников в различных регионах страны.

Диаспора 
В Великобритании действует 6 азербайджанских диаспорных организаций:
 «Родина, Азербайджанское общество развития»
 «Британская азербайджанская община»
 «Общество Азербайджанских тюрков»
 «Азербайджанское Общество»
 «Клуб Азербайджанской Молодежи»
 «Caspian-Khazri»
Кроме того, действуют Лондонский Азербайджанский Дом, Азербайджанская Ассоциация Общин «Barsley», Культурный Центр Азербайджан-Туран.

См. также 
 Контракт века (1994)
 Азери-Чираг-Гюнешали
 BP, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Примечания

Ссылки 

 Посольство Великобритании в Азербайджане Официальный сайт  
 Посольство Азербайджана в Великобритании Официальный сайт  
 Двусторонние отношения 

Великобритания
Азербайджан